PD je dvočrkovna kratica, ki lahko pomeni:
 planinsko društvo
 policijsko okrožje (angleško Police Department)
 javna last (angleško Public Domain)
 Phase-change Dual, optični medij
 Peu difficile, francoska ocena težavnosti plezanja
 paladij, kemijski element